Much (Croazia), comune della Croazia
 Much, comune della Germania
 Much (rete televisiva), rete televisiva canadese